Die Castella Classic British Open 1996 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1995/96, das vom 1. bis 8. April in Plymouth ausgetragen wurde. Im dritten Jahr kamen die Spieler nach Südengland in die Plymouth Pavilions, zum 12. Mal insgesamt gab es die British Open. Wie im Vorjahr wurde das Turnier von der Zigarrenmarke Castella Classic gesponsert.

Vorjahressieger John Higgins kam zum zweiten Mal in Folge ins Finale, er konnte seinen Titel aber nicht verteidigen. Das Endspiel gewann Nigel Bond knapp mit 9:8. Es war erst das zweite Mal, dass ein British-Open-Finale im Decider entschieden wurde. Für den Engländer war es der einzige Ranglistentitel in seiner Karriere.

Hauptturnier 
Nach vier Qualifikationsrunden, an denen die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste teilgenommen hatten, waren 32 Spieler übriggeblieben. Die Top 32 waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die 32 Qualifikanten wurden ihnen für die erste Runde zugelost.

Finale

Quellen 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Plymouth